Ву́лиця Акаде́міка Заболо́тного — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Заболотного — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Академіка Заболотного — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Академіка Заболотного — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Академіка Заболотного — вулиця в місті Хмельницький.

Див. також 
 Вулиця Генерала Заболотного

Вулиці, названі на честь людей